Egri csillagok – Gárdonyi Géza regénye (1901)
 Egri csillagok – Fejős Pál filmje (1923)
 Egri csillagok – Várkonyi Zoltán filmje (1968)
 Egri csillagok – Várkonyi Mátyás musicalje (1997)
 Egri csillagok 24 – hibrid szőlőfajta, a Zala gyöngye szinonim neve